Атакора:

 Атакора — горная цепь на территории Западной Африки.
 Атакора — северо-западный департамент Бенина.
 Атакора, Лалавеле (род. 1990) — тоголезский футболист, полузащитник клуба АИК.